Monro kan som auktorsförkortning betyda:

 Alex K. Monro
 Claude Frederick Hugh Monro

Robotskapade auktorsförkortningar